Назад до СРСР — термін, що має багато значень у культурі.

Кінематограф 
 «Назад до СРСР» ( Back in the USSR ) — американський кримінальний трилер режисера Деран Сарафян 1992 року, знятий у Москві..
 «Назад до СРСР» ( Takaisin Russiin ) — фінський фільм режисера Ярі Халонена 1992 року в стилі треш-андеграунд. Інша назва «Ленін-вампір».
 «Назад до СРСР» — російський фільм 2010 року.

Літературні твори 
 «Назад до СРСР» ( Back in the USSA ) — роман англійського письменника Кіма Ньюмена 1997 року.

Музика 
 Back in the USSR («Знову в СРСР») — пісня групи «Бітлз» з «Білого альбому» (1968).
 «Назад в СРСР» — збірник (бокс-сет) групи «Цвєти» (2019), випуск приурочений до 50-річного ювілею групи.

Див. також 

 «Снова в СССР» — студійний альбом Пола Маккартні.

Примітки